Waterfall (dt.: Wasserfall) steht für
 einen Song auf dem Album Face the Music von E.L.O.
 Waterfall Bluff, Antarktika
 Waterfall Cliffs, Antarktika
 Waterfall Bong, eine Apparatur zum Inhalieren von üblicherweise Haschisch.
 Waterfall Gully, Ort in Australien
 Waterfall (Südafrika), Ort in Südafrika; bis 2006 Boesmanspruitz
 Waterfall-Tastatur, Tastenbauform bei Orgeln und Keyboards
 eine Flugfigur im 3D-Kunstflug, siehe Waterfall (3D-Kunstflug)

Waterfall ist der Familienname folgender Personen:
 Umaldy Theodore Waterfall (1910–1971), US-amerikanischer Botaniker